Csehország
 Dvory, település a Közép-csehországi kerület Nymburki járásában
 Dvory, település a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Dvory nad Lužnicí, település a Dél-csehországi kerület Jindřichův Hradec-i járásban